Institut für Biologie steht für:

 das Institut für Biologie an einer Hochschule